El término Zarco puede referirse:

a El Zarco, una novela del escritor, periodista y maestro mexicano Ignacio Manuel Altamirano;
a João Gonçalves Zarco, un navegante, explorador y caballero portugués;
a Joaquín Francisco Zarco Mateos, más conocido como Francisco Zarco, un político, periodista e historiador mexicano; 
a Johann Zarco, un piloto de motociclismo francés; o
al color cian (color), conocido coloquialmente como zarco, sobre todo en el caso del agua y de los ojos.